Липа́тов — русская фамилия; имеет женскую форму Липатова.

Липатов

А—В 
 
 Липатов, Алексей Орестович (род. 1937) — промышленный деятель.
 Липатов, Борис Викторович (1905—1954) — русский советский прозаик и поэт, киносценарист, писатель-фантаст, драматург.
 Липатов, Валентин Григорьевич (1932—2016) — советский футбольный судья.
 Липатов, Василий Николаевич (1897—1965) — русский советский композитор.
 
 Липатов, Виль Владимирович (1927—1979) — русский советский писатель, сценарист и прозаик, журналист, специальный корреспондент.
 Липатов, Владимир Викторович (1940—1998) — российский поэт и переводчик, журналист.

И—Ю 
 Липатов, Игорь Иванович (1948—2022) — российский учёный в области аэродинамики.
 Липатов, Лев Николаевич (1940—2017) — российский физик-теоретик.
 Липатов, Леонид Петрович (1915—1992) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Липатов, Сергей Михайлович (1899—1961) — советский физикохимик.
 Липатов, Тимофей Иванович (1888—1959) — Герой Социалистического Труда.

